Relief – ogólnie oznacza rzeźbę, ukształtowanie.

 relief – płaskorzeźba w sztukach plastycznych
 relief – rzeźba terenu
 relief (materiałoznawstwo) – ukształtowanie powierzchni materiału
 relief minerału – pojęcie z zakresu geologii
 Comic Relief – brytyjska organizacja charytatywna